In matematica, una topologia debole è una topologia che è più debole rispetto a qualche topologia "di default". A seconda del contesto, il termine può riferirsi a:
 La topologia iniziale, spesso quando è indotta da una famiglia di funzioni continue.
 La topologia operatoriale debole.
 La più grezza topologia polare su una coppia duale.
 La topologia coerente, una topologia unicamente determinata da una famiglia di sottospazi.